Уртаайры () — река в России, протекает по Башкортостану, Ишимбайский район. Длина реки составляет 10 км. Исток находится в 4 км к северу от деревни Кабясово Ишимбайского района, на склонах хребта Алатаубала. Далеет течёт с юга на север по территории Ишимбайского района. Устье реки находится в 0,9 км по левому берегу реки Калуайры в черте села Кулгунино.

Притоки 
Асми — правый.

Ландшафт 
Берёзово-осиновые леса на серных лесных почвах.

Название реки 
Гидроним  означает в переводе 'средний, срединный' (урта) 'приток' (айыры — приток, рукав реки).

От названия реки получилось названия селения Урта-Айры.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Стерлитамак до водомерного поста у села Охлебино, без реки Сим, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010200712111100018791.

Примечания

Литература 
 Ишимбайская энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015, С.567

Бассейн Зилима
Реки Ишимбайского района